Очеретяний кіт — вид ссавців ряду хижих родини котових.
 Очеретяний кіт (гурт) — український фольк-гурт із Вінниці.